

Persone 
 Momo Yashima – attrice statunitense
 Taro Yashima – illustratore giapponese
 Yoshitaka Yashima – animatore giapponese

Altro 
 Yashima – nave da battaglia giapponese
 Battaglia di Yashima – episodio della Guerra Genpei